Leggio steht für:
 Leggio (Marina di Gioiosa Ionica), Ort in Marina di Gioiosa Ionica, Reggio Calabria, Italien

Leggio ist der Familienname folgender Personen:
 Carmen Leggio (1927–2009), US-amerikanischer Jazzmusiker
 David Leggio (* 1984), US-amerikanischer Eishockeytorwart
 Isidoro Leggio (1737–1801), italienischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Umbriatico
 Luciano Leggio (1925–1993), sizilianischer Mafioso, siehe Luciano Liggio
 Roberto Leggio (* 1963), italienischer Journalist